

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Fischero“ beginnt.

Fischero 



Fischerov 
 Fischerová, Daniela (* 1948), tschechische Dramatikerin und Prosaistin
 Fischerová, Patrícia (* 1993), slowakische Fußballspielerin